William Douglass ist der Name folgender Personen:

* William Douglass (Mediziner) (um 1691–1752), schottisch-amerikanischer Mediziner und Autor 
 William Douglass (Abolitionist) (1804–1862), US-amerikanischer Abolitionist und Prediger 
 William Douglass (1923–1994), US-amerikanischer Schlagzeuger, siehe Bill Douglass (Schlagzeuger)
 William Clinton Douglass (* 1945), US-amerikanischer Bassist und Flötist, siehe Bill Douglass (Bassist)

Siehe auch:
 Bill Douglass
 William Douglas